Николай Пантелеймонович Павлюк () — начальник Одесского морского торгового порта. Герой Украины (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги». Почётный гражданин города Одесса (2000).

Биография 
Родился 14 января 1940 года в городе Чугуев Харьковской области в семье военнослужащего, в связи с этим проживал в Белоруссии, Литве, России, Таджикистане, Казахстане и Украине. Украинец.

В школу пошёл в городе Полоцк, а окончил — в городе Кривой Рог. В 1956 году поступил в Институт инженеров морского флота в городе Одесса и после его окончания получил специальность инженера-эксплуатационника водного транспорта.

В 1960—2002 годах работал в Одесском морском торговом порту. Прошёл путь от грузчика до начальника порта, должность которого занял в 1985 году.

Председатель совета Одесского морского торгового порта. Председатель одесского областного фонда мира. Член Транспортной академии Украины. С 2002 года — народный депутат Украины.

Семья 
 Отец — Пантелеймон Григорьевич (1914—1984);
 Мать — Дарина Трофимовна (1920—2011);
 Жена — Надежда Тимофеевна (род. 1944).

Награды 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы; 14.01.2000) — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии морского транспорта, весомый вклад в техническое переоснащение предприятия, повышения эффективности хозяйствования;
 Орден Трудового Красного Знамени (1973);
 Орден «За заслуги» 3-й (1998), 2-й (1999) и 1-й степени (2002);
 медаль «За доблестный труд» (1970);
 Почётный гражданин Одессы (2000).

Примечания

Ссылки 
 Павлюк Микола Пантелеймонович.
 Павлюк Николай Пантелеймонович.
 Биография на сайте Корабел.ру

Почётные граждане Одессы
Выпускники Одесского национального морского университета
Работники морского порта
Выпускники учебных заведений Кривого Рога
Инженеры СССР
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»